Vertigo Records — лейбл звукозаписи, образованный звукозаписывающей компанией Philips Records осенью 1969 года первоначально — с целью вступить в соперничество с прог-рок-лейблами основных конкурентов: EMI (лейбл Harvest Records), Decca (Deram Records), и RCA (Neon Records). Инициаторами создания Vertigo Records были Джерри Брон (менеджер Uriah Heep и позже — основатель Bronze Records), Тони Ривз () и Олаф Вайпер (), генеральный менеджер британского отделения Philips Records, лично подписавший к лейблу Black Sabbath.

После того, как компания Philips Records был переименована в Phonogram Records, под «крышу» Vertigo перешли многие известные группы разных жанров (Thin Lizzy, Dire Straits, Tears for Fears и другие). Сейчас Vertigo — как часть корпорации Universal Music Group и подразделение Mercury Records — имеет контракты (в числе прочих) с Razorlight, Metallica, The Rapture, The Killers, One Night Only, Noisettes.

Дискография (избранное)

Альбомы (1970—1973) 
 VO 1 Colosseum — Valentyne Suite
 VO 2 Juicy Lucy — Juicy Lucy
 VO 3 Manfred Mann — Manfred Mann Chapter Three
 VO 4 Род Стюарт — An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down
 VO 6 Black Sabbath — Black Sabbath
 VO 7 Cressida — Cressida
 6326 976 Flame Dream — Elements
 6359 045 Def Leppard — High 'n' Dry
 6360 001 Fairfield Parlour — From Home To Home
 6360 002 Gracious! — Gracious!
 6360 003 Magna Carta — Seasons
 6360 004 Affinity — Affinity
 6360 005 Bob Downes — Electric City
 6360 006 Uriah Heep — Very 'eavy... Very 'umble
 6360 007 May Blitz — May Blitz
 6360 008 Nucleus — Elastic Rock
 6360 009 Doctor Strangely Strange — Heavy Petting
 6360 010 Jimmy Campbell — Half Baked
 6360 011 Black Sabbath — Paranoid
 6360 012 Manfred Mann — Chapter Three Volume 2
 6360 013 Clear Blue Sky — Clear Blue Sky
 6360 014 Juicy Lucy — Lie Back And Enjoy It
 6360 015 Warhorse — Warhorse
 6360 016 Patto — Patto
 6360 017 Colosseum — Daughter of Time
 6360 018 Beggars Opera — Act One
 6360 019 Legend — Legend (Red Boot)
 6360 020 Gentle Giant — Gentle Giant
 6360 021 Graham Bond — Holy Magick
 6360 023 Gravy Train — Gravy Train
 6360 024 Keith Tippett — Dedicated To You, But You Weren’t Listening
 6360 025 Cressida — Asylum
 6360 026 Still Life — Still Life
 6360 027 Nucleus — We’ll Talk About It Later
 6360 028 Uriah Heep — Salisbury
 6360 029 Catapilla — Catapilla
 6360 030 Assagai — Assagai
 6360 031 Nirvana — Local Anaesthetic
 6360 032 Patto — Hold Your Fire
 6360 033 Jade Warrior — Jade Warrior
 6360 034 Ian Matthews — If You Saw Thro' My Eyes
 6360 037 May Blitz — Second Of May
 6360 038 Daddy Longlegs — Oakdown Farm
 6360 039 Ian Carr — Solar Plexus
 6360 040 Magna Carta — Songs From The Wasties Orchard
 6360 041 Gentle Giant — Acquiring the Taste
 6360 042 Graham Bond — We Put Our Magick On You
 6360 043 Tudor Lodge — Tudor Lodge
 6360 045 V/A — Heads Together, First Round
 6360 046 Ramases — Space Hymns
 6360 048 Dr. Z — Three Parts To My Soul
 6360 049 Freedom — Through The Years
 6360 050 Black Sabbath — Master of Reality
 6360 051 Gravy Train — (A Ballad of) A Peaceful Man
 6360 052 Ben — Ben
 6360 053 Mike Absalom — Mike Absalom
 6360 054 Beggars Opera — Waters Of Change
 6360 055 John Dummer — Blue
 6360 056 Ian Matthews — Tigers Will Survive
 6360 059 Paul Jones — Crucifix In A Horse Shoe
 6360 060 Linda Hoyle — Pieces Of Me
 6360 062 Jade Warrior — Released
 6360 063 Legend — Moonshine
 6360 064 Hokus Poke — Earth Harmony
 6360 066 Warhorse — Red Sea
 6360 067 Jackson Heights — 5th Avenue Bus
 6360 068 Magna Carta — In Concert
 6360 069 Gordon — Gordon
 6360 070 Gentle Giant — Three Friends
 6360 071 Black Sabbath — Black Sabbath, Vol. 4
 6360 072 Freedom — Is More Than A Word
 6360 073 Beggars Opera — Pathfinder
 6360 074 Catapilla — Changes
 6360 076 Ian Carr — Belladonna
 6360 077 Jackson Heights — Ragamuffin’s Fool
 6360 079 Jade Warrior — Last Autumn's Dream
 6360 080 Gentle Giant — Octopus
 6360 081 Alex Harvey — Framed
 6360 082 Status Quo — Piledriver
 6360 083 John Dummer — Oobleedooblee Jubilee
 6657 001 V/A — Vertigo Annual 1970 LP Double
 6360 500 Rod Stewart — Gasoline Alley
 6830 032 V/A — Vertigo Sampler July 1970
 6325 250 Thomas F Browne — Wednesday’s Child
 6342 010 Lighthouse — One Fine Morning
 6342 011 Lighthouse — Thoughts Of Moving On
 6830 067 V/A — New Vertigo Popular Material
 6333 500/501 Aphrodite's Child — 666
 6360 700 Jim Croce — You Don't Mess Around with Jim
 6360 701 Jim Croce — Life & Times
 6641 077 Kraftwerk — Kraftwerk
 6367 016 Flame Dream — Out In The Dark
 6360 609 Atlantis — Atlantis
 6360 850 Panthéon ‎– Orion (https://www.discogs.com/ru/Panth%C3%A9on-Orion/release/2894872)
 6435 144 Flame Dream — Supervision
 6435 197 Flame Dream — Travaganza
 6435 198 Padre Torquemada — You Adopted

См. также 

 :Категория:Альбомы Vertigo Records

Ссылки 
 www.vertigorecords.co.uk. — Официальный сайт Vertigo Records.

Примечания 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы прогрессивного рока
Лейблы звукозаписи, основанные в 1969 году